ABMA peut faire référence à :
 Army Ballistic Missile Agency, l'agence américaine chargée du développement des premiers missiles balistiques de portée intermédiaire de l'US Army ;
 American Bearing Manufacturers Association, un organisme ayant créé la norme ABEC pour les roulements à billes pour skateboards.